Калочаї, Калочаі
 Міклош Калочаї  — актор
 Геза Калочаї — (30 травня 1913 — † 26 вересня 2008) — чехословацький і угорський футболіст
 Кальман Калочаі — перекладач і поет мовою есперанто  

Угорські прізвища